Europejski Challenge Juniorów w Curlingu 2012 odbył się między 3 a 8 stycznia 2012 w Tårnby, pod Kopenhagą, na lodowisku Tårnby Curling Club. W rywalizacji o miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów 2012 udział brało 9 reprezentacji kobiecych oraz 15 męskich, łącznie z 15 państw. 

Mistrzostwa Świata Juniorów 2011 odbędą się w Szwecji, więc do występu zakwalifikowali się tylko zwycięzcy challenge'u.

Zawody zarówno w konkurencji kobiet jak i mężczyzn wygrały zespoły włoskie. W finale Włoszki były lepsze 5:2 od Dunek a Włosi 3:2 od Rosjan.



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
8 stycznia 2012; 15:00

Półfinał 
8 stycznia 2012; 10:00

Round Robin

Sesja 1. 
3 stycznia 2012; 19:30

Sesja 2. 
4 stycznia 2012; 9:00

Sesja 3. 
4 stycznia 2012; 16:00

Sesja 4. 
5 stycznia 2012; 9:00

Sesja 5. 
5 stycznia 2012; 16:00

Sesja 6. 
6 stycznia 2012; 9:00

Sesja 7. 
6 stycznia 2012; 16:00

Sesja 8. 
7 stycznia 2012; 9:00

Sesja 9. 
7 stycznia 2012; 16:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
8 stycznia 2012; 15:00

Półfinały 
8 stycznia 2012; 10:00

Tie-breaker 
7 stycznia 2012; 19:30

Round Robin 
 Klasyfikacja grupy A

 Klasyfikacja grupy B

Sesja 1. 
4 stycznia 2012; 12:30

Sesja 2. 
4 stycznia 2012; 19:30

Sesja 3. 
5 stycznia 2012; 12:30

Sesja 4. 
5 stycznia 2012; 19:30

Sesja 5. 
6 stycznia 2012; 12:30

Sesja 6. 
6 stycznia 2012; 19:30

Sesja 7. 
7 stycznia 2012; 12:30

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Oficjalne wyniki na CupOnline.se
 
 

2012
2012 w curlingu
Curling w Danii
2012 w Danii